Folclore (artigo do site)
Ou ainda:
Folklore (álbum de Taylor Swift) - de 2020
Folklore (álbum) - de Nelly Furtado
Folklore (jogo eletrônico) - de 2007

Desambiguação